La saison 1996-1997 du Championnat de Roumanie de football était la  de la première division roumaine. Le championnat rassemble les 18 meilleures équipes du pays au sein d'une poule unique, où chaque club rencontre tous ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur.

C'est le club du Steaua Bucarest, tenant du titre depuis 4 ans, qui termine en tête du championnat et remporte le  de champion de Roumanie de son histoire. Le Steaua Bucarest réussit d'ailleurs le doublé en battant le National Bucarest en finale de la Coupe de Roumanie.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi en utilisant le bareme suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon : 0 point

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Roumanie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Fiche sur RomanianSoccer

Championnat de Roumanie de football
Roumanie
1996 en Roumanie
1997 en Roumanie